Валер'ян Олександрович Панаєв
 Панаєв Іван Іванович (1812—1862) — письменник і літературний критик, журналіст.
 Панаєв Федір Миколайович